P53 peut faire référence à :
 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Ultor (P53), un sous-marin de la Royal Navy ;
 p53, un facteur de transcription régulant de multiples fonctions cellulaire, il joue un rôle dans de nombreux cancers humains ;
 Papyrus 53, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres